Der Begriff Lichtgitter bezeichnet:

 einen Gitterrost (als ein „lichtdurchlässiges Gitter“)
 mehrere parallele Lichtschranken in Gitterform (als ein „Gitter aus Licht“)